Джон Керр (; (род. 2 июня 1980 года в Броксберне, Шотландия, Великобритания) — шотландский фигурист, выступавший за Великобританию в танцах на льду со старшей сестрой Шинед Керр. Эта пара — семикратные чемпионы Великобритании и двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2009, 2011). Завершил спортивную карьеру в 2011 году, после этого работает хореографом.

Карьера 

Мама, отводя Шинед на каток в секцию фигурного катания, брала с собой Джона, позже он стал кататься «за компанию». Первой партнёршей Джона была Анна Сайретт. В пару с сестрой они объединились в 2000 году. На Олимпиаде в Турине заняли 10-е место.

В серии Гран-при сезона 2008—2009 заняли третьи места на этапах «Trophée Eric Bompard» и «Skate America» и не отобрались в финал. На чемпионате Европы 2009, в отсутствие лидеров европейских танцев россиян Домниной и Шабалина и французов Делобель и Шонфельдера, завоевали свои первые медали — бронзовые.

В сезоне 2009—2010, став серебряными призёрами NHK Trophy 2009 и бронзовыми Trophée Eric Bompard 2009, впервые в карьере вышли в финал Гран-при, где заняли 4-е место.
На Олимпийских играх пара заняла 8-е место.

По окончании выступлений на турнире Skate Canada International 2010, где пара заняла 2-е место, Шинед и Джон объявили, что сезон 2010—2011 станет последним в их карьере. Спортсмены должны были выступить также на Cup of Russia 2010, но из-за рецидива травмы плеча у Шинед были вынуждены сняться с турнира. По этой же причине фигуристы пропустили национальный чемпионат, но выступили на чемпионате Европы, на котором второй раз в карьере завоевали бронзовые медали. Незадолго до чемпионата мира 2011 Шинед вновь получила травму плеча и пара снялась с соревнований. Несколькими днями позже они объявили об окончании своей спортивной карьеры.

Спортивные достижения

Результаты после 2006 года

Результаты до 2006 года

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт пары  
 Профиль на сайте fsnews.ru 

Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию